Марк Варшавский:
 Варшавский, Марк Абрамович (1844—1922) — российский промышленник, сахарозаводчик, сын А. М. Варшавского.
 Варшавский, Марк Маркович (1845—1907) — еврейский поэт-песенник, адвокат.
 Варшавский, Марк Самойлович (1853—1897) — писатель, публицист, юрист, племянник А. М. Варшавского.